. Il est prononcé , c'est-à-dire à peu près « nod-y(eu) », et signifie « grand ».

Il peut faire référence, entre autres, aux personnes suivantes :
 
 
 Charles Nagy (1967-), joueur américain de baseball
 
 Gábor Nagy (1981-), footballeur hongrois
  (1957-), nageur canadien
 Gregory Nagy (1942-), universitaire américain, helléniste
 Guillaume Georges Didier Sarközy de Nagy-Bocsa (1951-), nom d'état civil de Guillaume Sarkozy
 
 Gyula Nagy (1924-), footballeur et entraîneur hongrois
 Helga Kecse-Nagy (1985-), joueuse de squash hongroise
 Imre Nagy (1898-1958), homme politique hongrois, Premier ministre de Hongrie
 
 
 Jakab Harsányi Nagy (1615-ap.1676), professeur, diplomate et orientaliste hongrois
 
 Käthe von Nagy (1904-1973), actrice hongroise
 Konrád Nagy (1992-), patineur de vitesse hongrois
 Kornél Nagy (1986-), handballeur
 Ladislas Nagy (1931-), footballeur français
 Ladislav Nagy (1979-), joueur de hockey sur glace slovaque
 
 Liviu Nagy (1929-2009), basketteur roumain
 Marie Nagy (1957-), femme politique belge
 Megan Nagy (1989-), joueuse de beach-volley canadienne
 Mohamed Nagy (1983-), footballeur égyptien
 Nicolas Sarközy de Nagy-Bocsa (1955-), nom d'état civil de Nicolas Sarkozy
 Orsolya Nagy (1977-), escrimeuse hongroise
 Pál Nagy (1935-), épéiste hongrois
 Paul Sarkozy de Nagy-Bocsa (1928-), immigré hongrois, père de Nicolas Sarkozy
 
 
 Stanisław Nagy (1921-2013), cardinal catholique polonais
 Tamás Nagy (1976-), footballeur hongrois
 Timea Nagy (1970-), escrimeuse hongroise
 Zoltán Nagy (1974-), footballeur hongrois

Voir aussi 
 , équivalent allemand
 , équivalent français
Homonymie de patronyme hongrois